Sambourne est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Sambourne, village et paroisse civile du Warwickshire dans le district de Stratford-on-Avon en Angleterre.

Patronyme 

 Edward Linley Sambourne (1844-1910), caricaturiste et illustrateur anglais.

Patronyme anglais